Пристрелка — многозначное понятие:
 Пристрелка оружия — пробная стрельба для изучения боя оружия и внесения необходимых поправок в прицельные приспособления.
 Пристрелка цели — артиллерийский термин, обозначающий уточнение установок прицела и взрывателя (трубки) исходя из результатов стрельбы по цели.

Примечания